Naselja u BiH:
 Mašići (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Mašići (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde